Bordeaux Étudiants Club est un nom de club sportif notamment porté par :
 Bordeaux Étudiants Club, club de handball ;
 Bordeaux Étudiants Club, club de rugby à XV en catégorie féminine ;
 Bordeaux Étudiants Club, club omnisports.